Александр Щербань:

 Щербань, Александр Викторович (род. 1995) — украинский хоккеист.
 Щербань, Александр Назарович (1906—1992) — советский учёный в области горной теплофизики, академик АН УССР, лауреат Государственной премии СССР.